Ефингхам има више значења:
 Округ Ефингхам (Џорџија)
 Округ Ефингхам (Илиноис)
 Ефингхам (Илиноис)
 Ефингхам (Канзас)